A vágódeszka különféle anyagokból készült munkafelület, amely biztosítja a megfelelő felületen történő konyhai vágást, darabolást.
A vágódeszkák mérete és formája eltérő lehet, hisz minden egyes vágódeszka kinézetét annak funkcionalitása határozza meg. A mai modern világban találkozunk olyan kialakítású felületekkel is, ami összehajtva vagy akár tányért alátéve több funkciót ellát.

A vágódeszka alakja lehet  kerek vagy szögletes. Találkozhatunk nyéllel ellátott vágódeszkával is vagy akár akasztható verzióval.

Anyaga 
A vágódeszka anyaga lehet fa, műanyag, fém, vagy akár üveg is. Angol nevén: cutting board

A nem természetes anyagból készült vágódeszkákat vágólapoknak nevezzük.

Egy fa vágódeszka különféle fa anyagokból készülhet, mint például: bambusz, akác, tölgy, kőris, juhar, feketedió, cseresznye, meggy, vörös tölgy, mahagóni és bármilyen honos vagy egzotikus fafajta.

A vágódeszkákat nem csak otthon használjuk, hanem iparban is kötelező darab, aminek való megfeleltetése szigorú követelményeket támaszt.

A vágódeszkát fából készítik, míg a vágólapot nagy keménységű speciális műanyagból állítják elő. A vágólap minél vastagabb, annál biztonságosabban használható, mert van húzása, valamint nehezebben mozdul el.

A HACCP előírásoknak is megfelelő különböző színű műanyagból készült vágólapokat színkódos vágólapnak nevezzük.

HACCP szerint általánosan elfogadott színkódok 
– Piros  – Nyershús

– Sárga – Főtt hús

– Kék – Halfélék

– Barna – Földes áru

– Zöld – Zöldségfélék

– Fehér – Napiáru, tejtermék

Vágódeszka előnye 
– Természetes anyagból készül

Vágódeszka hátrányai 
– Mosogatógépben nem tisztítható

– HACCP színkód előíráshoz nem alkalmazható

– Vetemedhet és így billeghet használat során

– Elrepedhet

Vágólap előnyei 
– HACCP színkódos kivitelben kapható

– Mosogató gépben tisztítható

– Nem vetemedik

– Nem reped

Vágólap hátránya 
– Nem természetes anyagból készül

Bővebben 
A különféle anyagból készült vágódeszkáknak vannak előnyei és hátrányai is, amiket pontokba szedve feljebb olvashatsz. A lista nem teljes...

A vágódeszkák ápolása nem nagy ördöngösség, de érdemes betartanunk hogy hosszú életű legyen a vágódeszkánk. Az ápolási tanácsokat részletesen leírja a evagodeszka.hu  . Érdemes elolvasnod hisz akár meglévő vágódeszkád feljavíthatod és karban tarthatod. Megéri mert társad a konyhában.

Különféle anyagokat, ételeket apríthatunk rajta, ami ételek aprítása közben nem árt megtisztítani a felületet a kereszt szennyeződés végett.

Nem kifejezetten higiénikus mondjuk a mosatlan krumpli hámozása után egy darab sertés combot kockázni rajta, majd egy darab mozzarella sajt szeletelése után egy megtermett paradicsom...

Ezért érdemes több deszkát otthon tartanunk, hogy elkerüljük az ilyen problémás eseteket.

Vágódeszkánk rendelkezhet különféle csúszásmentes bevonatokkal. Például állhat lábakon, vagy az alját gumis bevonat boríthatja.

Felületén lehetnek vájatok amik összegyűjtik a munkafelületről lecsorgó nedvességet. Lehet oldalt fül és kallantyú is.

Ezt már csakis a fantázia határai korlátolják.

A legszebb vágódeszkák a mai trendek szerint a rusztikus hatást keltő vagy prémium kivitelezéssel kézzel gyártott bütüs vágódeszkák.

Jegyzetek 

Gasztronómiai eszközök